Als Wasserkobras werden unterschiedliche Arten verschiedener Schlangengattungen bezeichnet:
Hydrodynastes aus der Familie der Nattern (Colubridae), Unterfamilie Dipsadinae, mit den Arten
Doppelgebänderte Wasserkobra (Hydrodynastes bicinctus)
Falsche Wasserkobra (Hydrodynastes gigas)
Naja subgenus Boulengerina, ehemals Boulengerina, eine Untergattung der Echten Kobras (Naja):
Naja annulata (Gebänderte Wasserkobra)
Naja christyi (Kongo-Wasserkobra)